Комп'ю́терна хі́мія () — розділ хімії, пов'язаний з методами отримання, обробки хімічної інформації та її представлення, заснованими на використанні електронних обчислювальних машин.

Поняття комп'ютерна хімія () може відноситися до розділів:

 Обчислювальна хімія
 Комп'ютерне молекулярне моделювання
 Математична хімія
 Молекулярний дизайн
 Хемоінформатика
 Хемометрика

Джерела 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк : Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0